Ambrosino ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Ambrosino (* 1951), französischer Rallyefahrer
 Mario Ambrosino, (* 1936), italienischer Schauspieler, Bühnen- und Kostümbildner